Wentzler ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Wentzler (1891–1973), deutscher Kinderarzt
 Josef Wentzler (1884–1942), deutscher Architekt

Siehe auch:
 Wenzler